A 2023-as TCR Európa-kupa lesz a széria nyolcadik szezonja, amelyet április 28. és október 22-e között bonyolítanak le. Ezen időszak alatt a mezőny 7 versenyhétvégén szerepel Európa 7 különböző országában.

Versenynaptár 
Az előzetes versenynaptárat 2022. szeptember 25-én tette közzé a széria promótere. 2023. március 19-én bejelentették, hogy az előzetes naptár tervezetben változás áll be, ugyanis az eredetileg szeptember közepén, az ötödik fordulóként szereplő Red Bull Ring kikerült a versenynaptárból, helyette a mezőny a franciaországi Circuit de Pau-Ville versenypályára látogat el, május 12-14-e között. Ez a változás TCR World Tour versenynaptárát nem érinti, ott marad a portimaói, spái, valamint hungaroringi aszfaltcsík, az eredeti dátumokkal.

Megjegyzések
  

Változások
– Ezúttal a TCR Európa-kupa, valamit a Túraautó-világkupa sorozat hétvégéi között egyetlen alkalommal sem lesz ütközés, így a csapatok és versenyzők mindkét szériában részt tudnak venni az összes hétvégén.

– A korábbi évektől eltérően, ezúttal a DTM-mel nem szerepel közös hétvégéken a széria, viszont továbbra is az International GT Open betétszériája marad, ezúttal minden helyszínen közös fordulókat rendeznek.

Visszatérő helyszínek
  Hungaroring
  Red Bull Ring

Távozó helyszínek
  Norisring
  Nürburgring

Csapatok